Acerillo puede referirse a:

Objetos 
Acerico, un utensilio que se emplea para mantener recogidos y a mano las agujas y alfileres.
Una almohada pequeña que se pone sobre las otras grandes de la cama para mayor comodidad.

Plantas 
Adesmia horrida, una especie de la familia fabáceas.
En Chile y Perú, Buddleja globosa, una especie de la familia escrofulariáceas.